Paratachycines — рід прямокрилих комах родини рафідофорид (Rhaphidophoridae).

Поширення 
Рід поширений в Східній та Південно-Східній Азії (Росія, Японія, Китай, Корея, Таїланд).

Види 
 Paratachycines boldyrevi Uvarov, 1926
 Paratachycines hebeiensis Zhang, 2009
 Paratachycines isensis Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines ishikawai Chopard, 1954
 Paratachycines kyushuensis Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines masaakii Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines maximus Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines ogawai Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines parvus Chopard, 1954
 Paratachycines sadoensis Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines saitamaensis Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines satsumensis Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines thailandensis Gorochov, 2002
 Paratachycines tsukbaensis Sugimoto & Ichikawa, 2003
 Paratachycines uenoi Yamasaki, 1969
 Paratachycines ussuriensis Storozhenko, 1990
 Paratachycines xiai Zhang, 2009

Примітки 

Рафідофоріди
Роди прямокрилих